Інший світ (книга) — спогади Густава Герлінга-Грудзінського
 Інший світ (фільм, 2003) — фільм Лена Вайзмана
 Інший світ: Еволюція — фільм 2006 року
 Інший Світ: Пробудження — фільм 2012 року